Rhys Hecox (ur. 22 października 1980) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu Ishpeming Ski Club. Medalista mistrzostw kraju. Największe sukcesy odniósł w sezonie 1998/1999, kiedy oprócz medalu w mistrzostwach krajowych uplasował się na 39. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

Przebieg kariery 
W lutym 1998 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 43. i 39. miejsce w Ishpeming.

Na początku lutego 1999 odbyły się mistrzostwa USA w Lake Placid. Hecox na dużej skoczni zajął 4. miejsce, a na normalnym obiekcie zdobył srebrny medal. 2 tygodnie później rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. Na skoczni Snowflake w Westby zajął 22. i 5. miejsce, zdobywając pierwsze punkty w tym cyklu. Tydzień później w Iron Mountain pierwszy raz stanął na podium, zajmując 3. miejsce. 12 marca powtórzył ten rezultat na skoczni dużej Vikersundbakken w Vikersund. 24 marca po skokach na odległość 116 m i 110,5 m wygrał z przewagą 1,9 punktu nad Olavem Magne Dønnemem jedyny konkurs Pucharu Kontynentalnego w swojej karierze. W końcowej klasyfikacji tej edycji zajął 39. miejsce z dorobkiem 297 punktów.

W sierpniu 1999 zadebiutował w Letnim Grand Prix. W Hinterzarten i Courchevel występ zakończył na kwalifikacjach, a w Stams uplasował się na 45. miejscu po skoku na 88 m. W październiku wystąpił w krajowych zawodach Flaming Leaves, zajmując w nich 2. lokatę w kategorii open. Rezultat ten powtórzył rok później.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Iron Mountain – 27 lutego 1999 (3. miejsce)
  Vikersund – 12 marca 1999 (3. miejsce)
  Kuopio – 24 marca 1999 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980